Borūnābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Borūnābād (ort i Iran), Kerman, 
 Baravāt, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar